Kdo s koho může znamenat:

 Kdo s koho (film, 1985) – americký film s Michaelem O'Keefem a Rebeccou De Mornay z roku 1985
 Kdo s koho (film, 1991) – český televizní film s Evou Jakoubkovou a Věrou Bublíkovou z roku 1991
 Kdo s koho (film, 1999) – americký film s Matthew Broderickem a Reese Witherspoonovou z roku 1999
 Kdo s koho (film, 2001) – americký film s Marlonem Brandem a Robertem De Nirem z roku 2001
 Kdo s koho (seriál) – kanadský seriál z roku 2002
 Kdo s koho (Simpsonovi) – epizoda amerického animovaného seriálu Simpsonovi

Externí odkazy